Nedre Svarttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Svarttjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Nedre Svarttjärnen, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Svarttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn